Хамад ел Монташари (Џеда, Саудијска Арабија, 22. јун 1982) је професионални фудбалер и репрезентативац Саудијске Арабије који наступа у фудбалском клубу Ал Итихад из Саудијске Арабије.

Маркос Пакета селектор репрезентације Саудијске Арабије уврстио је Хамада ел Монташарија у тим за Светско првенство у фудбалу 2006. у Немачкој. Хамад ал Монташари игра на позицији одбрамбеног играча.

Рођени 1982.
Фудбалери Саудијске Арабије
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Ал Итихада
Фудбалери на Светском првенству 2006.